«Freedom» — песня Фаррелла Уильямса. Песня была выпущена для Apple Music, премьера состоялась в день запуска сервиса, 30 июня 2015, на входящем в его состав радио Beats 1.
Отрывок из песни в качестве тизера Уильямс опубликовал в твиттере за четыре дня до выпуска. Также этот фрагмент использовался в промо-видео Apple Music.
Полная версия видеоклипа была опубликована 22 июля; режиссёром выступил . Клип номинировался на премию «Грэмми» за лучшее музыкальное видео на 58-й церемонии и в соответствующей номинации MTV Europe Music Awards, но наград не получил.

Уильямс исполнял песню во время своего международного тура 2015 года, в том числе 27 июня 2015 на фестивале в Гластонбери.

Марисса Фицджеральд дала песне очень положительную оценку, поставив 4 звезды из 5. «„Freedom“ — изумительная запись с приятными ощущениями и позитивным посланием. Текст поднимает настроение и призывает жить счастливой жизнью без ограничений», написала она.

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Песни 2015 года
Синглы Columbia Records
Песни на английском языке
Песни Фаррелла Уильямса